Scharnhorst pode se referir a:

Gerhard von Scharnhorst - general do Reino da Prússia.

Navios na marinha alemã

 Scharnhorst, o couraçado lançado ao mar a 1936, que participou na Segunda Guerra Mundial;
 SMS Scharnhorst, o cruzador que participou na Primeira Guerra Mundial, afundado na Batalha das Ilhas Falkland;

Desambiguação